Giuseppe Vacca (magistrato), magistrato e politico del Regno d'Italia
Giuseppe Vacca (storico), politico e docente universitario italiano
Giuseppe Vacca (calciatore), calciatore italiano